Front républicain peut faire référence à :
 Front républicain, coalition électorale de centre gauche nouée en France à l'occasion des élections législatives de janvier 1956.
 Front républicain, expression utilisée sous la Cinquième République en France pour désigner une stratégie électorale d'opposition au Front national.
 Front républicain, en République démocratique du Congo.
 Front républicain, coalition politique  indépendantiste et de gauche créée en mars 2019 en Catalogne.